Dennis Perry är vice partiledare för Green Party of British Columbia. Han bor i West Vancouver, British Columbia.

Externa länkar 
Dennis Perrys hemsida 

Perry, Dennis
Män
Levande personer